Aleksander Szychowski (1890–1970), inżynier, oficer saperów Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego
 Artur Szychowski (1979–), karateka, kick-boxer w formule w formule K-1, reprezentant Polski, trener sportów walki
 Dawid Szychowski (1982-), polski rabin. Od września 2015 rabin Łodzi
 Jan Szychowski (1890–1960), polski emigrant w Argentynie, wynalazca i założyciel przedsiębiorstwa produkującego yerba mate Amanda
 Julian Szychowski (1876–1951), adwokat, senator w II RP, honorowy obywatel Grudziądza